Revolutionsregierung steht für folgende Regierungen im Jahr 1849:

 Badische Revolutionsregierung (1849)
 Sächsische Revolutionsregierung